Павел Черных:
 Черных, Павел Александрович (1938—1995) — советский живописец, график.
 Черных, Павел Яковлевич (1896—1970) — советский лингвист, профессор МГУ, автор «Историко-этимологического словаря современного русского языка».